Voulez-Vous puede referirse a las siguientes canciones o álbumes:
 Voulez-Vous, álbum del grupo sueco ABBA, publicado en 1979; 
 Voulez-Vous, canción y sencillo del grupo sueco ABBA del álbum Voulez-Vous, publicado en 1979; 
 Voulez-Vous Danser, canción del grupo italiano Ricchi e Poveri, publicado en 1983; 
 Voulez-Vous Danser, decimotercer álbum de estudio del grupo italiano Ricchi e Poveri, publicado en 1983; 
 Voulez-Vous Danser, canción del grupo Ace of Base del álbum Happy Nation, publicado en 1993; o
 Voulez-Vous Danser, canción del grupo Presteej del álbum Ma façon d'exister, publicado en 2016.